Соревнования по сноубордингу в рамках зимней Универсиады 2009 года прошли с 20 по 27 февраля. Разыгрывалось 7 комплектов наград.

Результаты соревнований

Ссылки 
 Сноубординг на зимней Универсиаде 2009

2009 год в сноуборде
2009
Универсиада
Февраль 2009 года
Зимняя Универсиада 2009